Zakuro Fujiwara est un personnage de fiction appartenant à l’univers du manga/animé Tôkyô mew mew. Elle a été créée et dessinée par la journaliste Reiko Yoshida et la dessinatrice Mia Ikumi, en 2002. Sa couleur représentative est le violet.

En japonais, Zakuro signifie « grenade » et Fujiwara veut dire « champs de glycine ».

Histoire 
Lors d’une sortie au zoo, Zakuro a été heurtée, ainsi que quatre autres jeunes filles, par un rayon qui a introduit dans son ADN les gènes d’un loup gris. Elle est à présent une Mew mew, une super-héroïne moitié-humaine moitié-animal, et doit s’allier avec ses semblables pour empêcher des extraterrestres d’envahir la Terre.

Personnalité  

Zakuro est l’aînée des Mew mew : elle a 17 ans. Elle exerce les professions d’actrice, chanteuse et mannequin : elle est renommée à travers tout le Japon et est l’idole de milliers d’adolescentes, dont Minto Aizawa. Mais, si face aux fans elle se montre chaleureuse et sympathique, il en va tout autre dans la vie réelle : Zakuro est en effet très froide, réservée et résolument solitaire. Il lui arrive même parfois de se montrer très cruelle. Elle possède une sagesse et une intelligence surprenantes, et elle comprend les situations difficiles plus facilement que d’autres. En de rares occasions, elle fait preuve de gentillesse à l’égard de ses amies, ce qui prouve qu’elle n’est pas aussi glaciale qu’il n’y paraît. En fait, Zakuro tient beaucoup à ses proches ; seulement, elle dissimule toujours ses sentiments.
Au Café Mew mew, elle est très désagréable avec les clients de façon qu’ils ne la reconnaissent pas.

Zakuro est extrêmement puissante : c’est une véritable guerrière au combat.

Apparence 
Zakuro a de longs cheveux mauves qu’elle laisse libres, une frange et des yeux bleus. C’est la plus grande des Mew Mews.

Quand elle se transforme en Mew Zakuro, elle a des oreilles et une queue de loup. Sa tenue de Mew mew se compose d’un short et d’un petit haut qui laisse voir son ventre, tous deux de couleur violet. Elle a aussi de longues bottes assorties et des bracelets violets aux poignets. Sa marque – deux loups – se trouve au-dessus de son nombril.

Arme et attaque 
 Arme : Fouet du destin 
 Attaque : Coup de fouet tranchant

Pouvoirs spéciaux 
Dans l’animé, elle peut communiquer avec les chiens – sans doute parce que le chien est un animal proche du loup.

Mew mew power 
Dans Mew Mew power, Zakuro s’appelle Estelle Renée Roberts, mais préfère s'appeler Estelle. Elle a 18 ans et sa couleur et le violet comme sa tenue.

Arme : Fouet du destin 

Attaque : "Coup de fouet tranchant"

Famille 
Sa famille est très brièvement mentionnée dans l'animé, bien que de façon assez vague : on peut déduire d'après quelques indices qu'elle a totalement quitté sa famille et qu'elle était assez seule pendant son enfance. Elle aurait aussi perdu un homme qui comptait beaucoup à ses yeux, mais son identité n'est pas connue.

Anecdotes 

 Estelle parle couramment 6 langues : le japonais, l’anglais, le chinois, le français et l’allemand ainsi que l'italien
 Elle ressemble beaucoup au personnage de SNK Leona Heidern.
 Estelle a peur des insectes.

Personnage de Tokyo Mew Mew